|-
| 12601 Tiffanyswann ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12602 Tammytam ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12603 Tanchunghee ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12604 Lisatate ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12605 - || 1999 SK || 17 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12606 Apuleius || 2043 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12607 Alcaeus || 2058 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12608 Aesop || 2091 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12609 Apollodoros || 2155 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12610 Hãfez || 2551 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12611 Ingres || 2555 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12612 Daumier || 2592 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12613 Hogarth || 4024 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12614 Hokusai || 4119 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12615 Mendesdeleon || 4626 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12616 Lochner || 4874 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12617 Angelusilesius || 5568 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12618 Cellarius || 6217 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12619 Anubelshunu || 6242 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12620 Simaqian || 6335 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12621 Alsufi || 6585 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12622 Doppelmayr || 6614 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12623 Tawaddud || 9544 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12624 Mariacunitia || 9565 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12625 Koopman || 9578 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12626 Timmerman || 1116 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12627 Maryedwards || 1230 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12628 Ackworthorr || 2120 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12629 - || 2168 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12630 - || 3033 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12631 - || 3051 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12632 - || 3105 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12633 - || 3119 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12634 - || 3178 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12635 - || 4220 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12636 - || 4854 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12637 - || 1053 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12638 - || 1063 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12639 - || 1105 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12640 - || 1231 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12641 - || 1310 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12642 - || 1348 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12643 - || 3180 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12644 - || 3285 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12645 - || 4240 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12646 - || 5175 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12647 - || 5332 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12648 - || 1135 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12649 Ascanios || 2035 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12650 - || 2247 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12651 - || 2268 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12652 - || 2622 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12653 - || 2664 T-3 || 11 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12654 - || 4118 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12655 - || 5041 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12656 - || 5170 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12657 Bonch-Bruevich ||  || 30 august 1971 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 12658 Peiraios || 1973 SL || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12659 Schlegel ||  || 27 octombrie 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 12660 - || 1975 NC || 15 iulie 1975 ||  || , 
|-
| 12661 Schelling ||  || 27 februarie 1976 ||  || F. Börngen
|-
| 12662 - || 1978 CK || 2 februarie 1978 || Palomar || 
|-
| 12663 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 12664 Sonisenia ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 12665 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12666 - || 1978 XW || 6 decembrie 1978 || Palomar || E. Bowell, 
|-
| 12667 - || 1979 DF || 28 februarie 1979 || Anderson Mesa || 
|-
| 12668 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12669 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12670 Passargea ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 12671 - || 1980 FU || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 12672 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12673 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12674 Rybalka ||  || 7 septembrie 1980 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 12675 Chabot ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12676 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12677 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12678 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12679 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12680 Bogdanovich ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 12681 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 12682 Kawada ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 12683 ||  || 2 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12684 || 1984 DQ || 23 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12685 - || 1985 VE || 14 noiembrie 1985 ||  || 
|-
| 12686 Bezuglyj ||  || 3 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 12687 de Valory ||  || 17 decembrie 1987 || La Silla || E. W. Elst, 
|-
| 12688 Baekeland ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12689 - ||  || 8 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 12690 - ||  || 5 noiembrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 12691 - ||  || 7 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 12692 - ||  || 29 ianuarie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 12693 || 1989 EZ || 9 martie 1989 ||  || 
|-
| 12694 Schleiermacher ||  || 7 martie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 12695 Utrecht ||  || 1 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12697 Verhaeren ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12698 - ||  || 22 octombrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 12699 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12700 - || 1990 FH || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-